Пампулов — прізвище.

Відомі носії:
 Пампулов Мойсей Аронович (1801–1884) — ватажок кримських караїмів, поет, гласний міської думи, протягом багатьох років був міським головою Євпаторії.
 Пампулов Самуїл Мойсейович (1831–1911) — потомствений почесний громадянин Севастополя, міський голова Євпаторії, гахам.
 

Караїмські прізвища